Ко́птевская у́лица — крупная улица в посёлке Управленческий, город  Самара.
Ранее была частью 15-го Квартала, разделённого на три улицы Коптевскую, Академика Кузнецова и Крайнюю.

По правой стороне преобладает пятиэтажная застройка, возведённая в 1974—1976 годах, по левой стороне — «частный сектор» (Седьмой участок).

Происхождение названия 
Своё название получила по Коптеву оврагу, у которого заканчивается.
Овраг, в свою очередь, по легендам, называется так по усадьбе боярина Коптева, которая находилась в нём в XIX веке, и её останки (в виде выступов фундамента дома) и по сей день свидительствуют о правдивости легенды.

Пересечения 
Коптевская улица пересекается с улицами:
 Академика Кузнецова
 Крайняя
 Сергея Лазо
По левой стороне отходят:
 Миргородская
 Днепропетровская
 Дивногорская

Известные здания, места 
 МСЧ № 7 (в пересечении с Крайней улицей)
 Юридический институт МВД РФ (в пересечении с Академика Кузнецова)
 супермаркет «Пятёрочка» (в пересечении с Академика Кузнецова)

Транспорт 
Непосредственно по Коптевской улице транспорт не ходит, но улица начинается у основной транспортной артерии Управленческого — улицы Сергея Лазо.

Ссылки 
 Коптевская улица на сервисе Яндекс.Панорамы.
 Сайт Красноглинского района